Ширковский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Ширковский сельсовет — Витебская область, Поставский район.

 Россия
 Ширковский сельсовет — Брянская область, Клетнянский район.
 Ширковский сельсовет — Курская область, Конышёвский район.